Тонирование:
 Тонирование — процесс придания чёрно-белому фотоотпечатку какого-либо тона
 Метод тонирования Гуро — метод закрашивания в трёхмерной компьютерной графике (затенения)
 Тонировка окон. Тонирование окон зданий выполняется с помощью наклейки архитектурной тонировочной либо декоративной плёнкой, тонирование автомобилей производится при помощи автомобильных тонировочных плёнок
 Тонированием также могут называть Окрашивание волос
 Тонировка фильма — процесс создания фонограммы кинофильма.